Onze navires de la Royal Navy britannique ont porté le nom de HMS Superb, ou HMS Superbe:

 , un vaisseau de ligne de  rang de canons, il s'agit du vaisseau français Le Superbe, capturé par le  en 1710 et démantelé en 1732.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 60 canons lancé en 1736 et démantelé en 1757.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons lancé en 1760, il fait naufrage en 1783.
 , une frégate de sixième rang de 22 canons. Il s'agit de la frégate française La Superbe capturée en 1795 par le  et utilisé comme ponton  à partir de 1796, et vendue en 1798.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1798 et démantelé en 1826. 
 , un vaisseau de ligne de  rang de 80 canons, lancé en 1842 et démantelé en 1869.
 HMS Superb, un cuirassé à coque en fer, renommé  en 1874 avant son lancement en 1875. Vendu en 1908.
 , un cuirassé lancé en 1875. Construit pour la Marine turque et devait être nommé Hamidiyeh. Il est acquis par le Royaume-Uni en 1873 et est vendu en 1906.
 , un cuirassé de , lancé en 1907 et vendu en 1923.
 , un croiseur léger de  lancé en 1943 et vendu en 1960.
 , un sous-marin nucléaire de  lancé en 1974, et sorti du service le  après avoir été endommagé lors d'un atterrissage sous-marin en mer Rouge.

Nom de bateau de la Royal Navy